Carl Petersen kan henvise til flere personer:

 Carl Petersen (polarfarer) (1813-1880) – dansk polarfarer
 Carl Ludvig Petersen (1824-1900) – dansk maler
 Carl V. Petersen (arkitekt) (1858-1933) – dansk arkitekt
 Peter Carl Ludvig Petersen (1863-1945) – dansk grosserer
 Carl Petersen (maler) (1866-1930) – dansk maler
 Carl Wilhelm Petersen (1868-1933) – formand for Deutsche Demokratische Partei 1919-24 og 1932, overborgmester i Hamburg
 Carl V. Petersen (kunsthistoriker) (1868-1938) – dansk museumsdirektør
 Carl Petersen (Pjerrot) (1870–1953) – Tivolis Pjerrot fra 1905
 Carl S. Petersen (1873–1958) – dansk bibliotekar og litteraturhistoriker
 Carl Petersen (arkitekt) (1874-1923) – dansk arkitekt og professor
 Carl Petersen (grosserer) (1875-1946) – dansk grosserer
 Carl Petersén (1883-1963) – svensk militærmand og efterretningschef
 Carl Petersen (politiker) (1894-1984) – dansk politiker og minister
 Carl Petersen (modstandsmand) (1911-1945) – dansk frihedskæmper
 Carl Engelbert Petersen (1914-1945) – dansk frihedskæmper